Invázió, külső erők behatolása egy területre
 Invázió az orvostudományban a karcinogenezissel kapcsolatos fogalom
 Invázió (1997) amerikai film
 Invázió (2007) amerikai film

Jegyzetek